Berthold Auerbach (1812-1882), écrivain allemand.
 Bertrand Auerbach (1856-1942), géographe français.
 Erich Auerbach (1892-1957), philologue et critique littéraire allemand.
 Felix Auerbach (1856-1933), physicien allemand.
 Frank Auerbach (né en 1931 à Berlin), peintre britannique d'origine allemande.
 Johann Gottfried Auerbach (1697-1753), peintre et graveur autrichien.
 Lera Auerbach (née en 1973), compositeur russe.
 Philipp Auerbach (1906-1952), juif allemand, commissaire d'État pour les persécutés raciaux, religieux et politiques à Munich. 
 Rachel Auerbach (1903-1976), journaliste, historienne, essayiste et écrivaine juive polonaise.
 Red Auerbach (né en 1917), entraîneur américain de basket-ball.
 Yitzhak Orpaz-Auerbach (1921-2015),  écrivain israélien.

Toponyme

Allemagne 
 Auerbach, commune de Bavière dans l'arrondissement de Deggendorf ;
 Auerbach, commune de Saxe dans l'arrondissement des Monts-Métallifères ;
 Auerbach in der Oberpfalz, ville de Bavière dans l'arrondissement d'Amberg-Sulzbach ;
 Auerbach/Vogtl., ville de Saxe dans l'arrondissement du Vogtland ;
 Château d'Auerbach, à Auerbach, quartier de la ville de Bensheim, en Hesse ;

Autriche 
 Auerbach, commune du district de Braunau am Inn, en Haute-Autriche.

Homonymie de localités
Patronyme juif